Макарий Галатищки () е зограф от Халкидики, представител на Галатищката художествена школа.

Биография 
Роден е около 1776 година в халкидическата паланка Галатища. Брат е на известните зографи Вениамин и Захарий. Заедно с братята си се обучава при чичо си Макарий. Заедно с братята си Макарий изписва стенописи в някои от Атонските манастири и рисува икони за Рилския манастир.

След смъртта на братята му Макарий изписва стенописите над входа на Ксенофонт (1842) и други стенописи в този манастир (1845), фиала в Хилендар (1847), и създава и много икони. Умира в 1866 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Галатища
Гръцки иконописци
Представители на Галатищката художествена школа
Македонски гърци